Lehmgraben ist der Name folgender Gewässer und Täler: 

 Lehmgraben (Düpenau), linker Zufluss der Düpenau bei Waldenau-Datum, Gemeinde Pinneberg, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Lehmgraben, Name des Oberlaufs des Glauningbachs bis zum Glauningwald bei Khünegg, Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Lehmgraben (Pinka), rechter Bachgraben zur Pinka in Riedlingsdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Lehmgraben (Riedgraben), (indirekter?) linker Zufluss des Riedgrabens (zur Pegnitz) bei Altensittenbach, Stadt Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Lehmgraben (Wimmelbach), linker Zufluss des Wimmelbachs, linker Zufluss des Hirtenbachs (zum Main-Donau-Kanal) in Wimmelbach, Gemeinde Hausen, Landkreis Forchheim, Bayern
 Lehmgraben (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz bei Gerolfingen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Lehmbach